Miejscowości w USA:
 Sinking Spring – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Highland
 Sinking Spring – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Berks